Der Begriff Parkmore bezeichnet:

 Parkmore (Irland), eine Ortschaft in Irland
 Parkmore (Südafrika), einen Vorort von Johannesburg
 Parkmore (Whiskybrennerei), eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Dufftown